Hamelika má více významů:

 Hamelika (vrch) – vrch poblíž Mariánských lázní
 Hamelika (rozhledna) – rozhledna na stejnojmenném vrchu
 Pramen Hamelika – minerální pramen vyvěrající na svahu stejnojmenného vrchu
 Hamelika (časopis) – mariánskolázeňský časopis